В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Гелен Гурлей 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Ненсі Гюнтер (1-ше коло)
  Івонн Гулагонг (1-ше коло)
  Вірджинія Вейд (Переможниця)

 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Гелен Гурлей (півфінал)
 Бетті Стеве (півфінал)
 Валері Зігенфусс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974